Панамериканский чемпионат по дзюдо 1988 года прошёл в столице Аргентины Буэнос-Айресе под эгидой Панамериканского союза дзюдо. Чемпионат был 17-м по счёту. Наиболее успешным было выступление кубинских спортсменов, завоевавших 16 наград: 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Всего наград удостоились дзюдоисты из 11 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
1988 год в дзюдо
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Спорт в Аргентине в 1988 году
Международные соревнования по дзюдо в Аргентине
Панамериканские чемпионаты в Аргентине